Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

 Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel,  (1595–1650), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Herzogin von Pommern
 Hedwig von Brandenburg, (1540–1602), Markgräfin von Brandenburg und wurde durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel

siehe auch:
 Dorothea Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1587–1609), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Fürstin von Anhalt-Zerbst
 Sophia Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1561–1631), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Herzogin von Pommern-Wolgast
 Sophie Hedwig von Braunschweig-Wolfenbüttel (1592–1642), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Gräfin von Nassau-Dietz